P36 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 36, een papyrusrol van het Nieuwe Testament